Rožmitál ist ein Ortsname:
 Rozmital, alte Namensform von Růžodol (Litvínov), deutsch Rosenthal, Ort im Okres Most, Tschechien
 Rožmitál pod Třemšínem, deutsch: Rosenthal, Stadt im Okres Příbram, Tschechien
 Rožmitál na Šumavě, deutsch: Rosenthal im Böhmerwald, Gemeinde im Okres Český Krumlov, Tschechien
 Rožmitál (Broumov), deutsch: Rosental, Ortsteil von Broumov, Okres Náchod, Tschechien
 Rožmitál (Zlaté Hory), deutsch: Rosenthal, Ortsteil von Zlaté Hory, Okres Jeseník, Tschechien
 Starý Rožmitál, deutsch: Alt Rosenthal, Ortsteil von Rožmitál pod Třemšínem, Okres Příbram, Tschechien
 Burg Rožmitál, Burg bei der Stadt Rožmitál pod Třemšínem im Okres Příbram, Tschechien

Rožmitál ist Familienname:
 Lev z Rožmitála, deutsch Lev von Rosental, böhmisches Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 Rosenthal
 Rosental